London League var en engelsk fodboldliga, der dækkede London og South East England, og som eksisterede fra 1896 til 1964.

Ligaen startede i 1896 med tre divisioner, og 3rd Grenadier Guards FC vandt det første mesterskab. Antallet af divisioner varierede gennem årene fra en til fire. Inden første verdenskrig spillede mange af de førende London-klubbers reservehold i London League.

I 1964 fusionerede London League med Aetolian League under dannelse af Greater London League, som efterfølgende i 1971 fusionerede med Metropolitan League, hvorved Metropolitan–London League blev oprettet. Denne liga fusionedes senere ind i Spartan League, som igen blev fusioneret ind i den nuværende Spartan South Midlands League.

Mestre

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - London League 1896-1910  
 Non-League Matters - London League 1810-1928  
 Football Club History Database

Noter 

 
Etableret i 1896
Ophørt i 1964